Dr. Jekyll és Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) és ezzel közvetlenül összefüggő kifejezések:

Irodalom
 Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete (Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde), Robert Louis Stevenson 1886-ban megjelent regénye

Színház
 Jekyll és Hyde (Jekyll & Hyde), 1990-es amerikai musical-thriller, zeneszerző Frank Wildhorn, szövegíró Leslie Bricusse

Filmek
 Sátánkarmok (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), 1920-as némafilm, rendezte John S. Robertson, címszereplő John Barrymore 

 Dr. Jekyll és Mr. Hyde, más címen Ember vagy szörnyeteg? (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), 1931-es amerikai film, rendezte Rouben Mamoulian, címszereplő Fredric March

 Ördög az emberben (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), 1941-es amerikai film, rendezte Victor Fleming, címszereplő Spencer Tracy

 Dr. Jekyll és Mrs. Hyde (Dr Jekyll & Sister Hyde), 1971-es angol film, rendezte Roy Ward Baker, címszereplők Ralph Bates és Martine Beswick

 Dr. Jekyll és Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), 1973-as angol-amerikai zenés tévéfilm, rendezte David Winters, címszereplő Kirk Douglas

 Dr. Jekyll és Mr. Hyde (Dr Jekyll and Mr. Hyde), 1980-as angol tévéfilm, rendezte Alastair Reid, címszereplő David Hemmings

 Jekyll és Hyde (Jekyll & Hyde), 1990-es angol tévéfilm, rendezte David Wickes, címszereplő Michael Caine

 Dr. Jekyll Junior (Dr. Jekyll and Ms. Hyde), 1995-ös angol-kanadai filmvígjáték, rendezte David Price, főszereplő Sean Young

 Dr. Jekyll és Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, más címen The Prophecy of the Tiger), 2000-es kanadai-ausztrál  film, rendezte Colin Budds, címszereplő Adam Baldwin

 Dr. Jekyll és Mr. Hyde – Ördög az emberben (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), 2002-es amerikai film, rendező és címszereplő Mark Redfield

 Dr. Jekyll és Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), 2003-as angol tévéfilm, rendezte Maurice Phillips, címszereplő John Hannah

 Jekyll és Hyde: A valódi történet (Jekyll and Hyde: The True Story), 2004-es amerikai tévéfilm, rendezte Christopher Rowley, főszereplő Ben Johnson

 Dr. Jekyll és Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), 2008-as kanadai film, rendezte Paolo Barzman, címszereplő Dougray Scott 

Jegyzetek